Les qualifications des épreuves de boxe en vue des 30ès Jeux olympiques d'été, ceux de 2012 à Londres, se déroulent en plusieurs temps.

Les hommes doivent se qualifier par le biais des World Series of Boxing 2010-2011, du championnat du monde 2011 ou des tournois de qualification continentaux de 2012.
Pour les femmes, seuls les championnats du monde 2012 sont qualificatifs.

Répartition globale des places

Période de qualification

Épreuves masculines 

Pour consulter les règles complètes publiées par l'AIBA, vous pouvez consulter l'article récapitulatif sur le site officiel.

 ( ) Quota réservé à une "Commission tripartite"

Épreuves féminines 

 ( ) Quota réservé à la Commission tripartite

Notes et références

Liens externes 
 Site des JO 2012,
 site du CIO,
  liste des qualifiés.

 
Boxe